
Список людей, участвовавших в создании американского научно-фантастического сатирического мультсериала Футурама ().

А 
  () — режиссёр

Б 
  () — режиссёр
  () — сценарий

В 
  () — режиссёр
  () — сценарий
  () — сценарий

Г 
 David A. Goodman () — режиссёр
 Kristin Gore () — сценарий
 Matt Groening () — сценарий, режиссёр, автор идеи
  () — сценарий

Д 
  () — режиссёр

И 
 Mark Ervin () — режиссёр

К 
  ( — режиссёр
 David X. Cohen () — соавтор идеи, сценарий, исполнительный продюсер
  () — сценарий, продюсер
  () — продюсер
  () — сценарий
  () — сценарий

Л 
  () — режиссёр
  () — режиссёр

М 
 Рич Мур — режиссёр
  () — сценарий

О 
  () — сценарий

С 
  () — режиссёр
  () — режиссёр

У 
  () — сценарий
  () — сценарий

Х 
  () — режиссёр
 Eric Horsted () — сценарий
 Ron Hughart () — режиссёр

Ш 
  () — режиссёр

Э 
 Aaron Ehasz () — режиссёр

Примечания 

Футурама